O61 steht für
 O61, ICD-10-Code für eine misslungene Geburtseinleitung während der Schwangerschaft, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O61, FAA-Code für den Cameron Airpark in Cameron Park, El Dorado County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

O61